Düffel bezeichnet:
 Düffel (Landschaft), eine deutsch-niederländische Landschaft am unteren Niederrhein
 Düffel, ein Wollgewebe, siehe auch Düffelmantel

Düffel ist der Familienname folgender Personen:
 John von Düffel (* 1966), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Duffel (Begriffsklärung)